Il detentore del titolo era Rafael Nadal ma è stato sconfitto in semifinale da David Ferrer. Ferrer è stato poi sconfitto in finale da Novak Đoković con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 
I finalisti della precedente edizione ricevono un bye per il secondo turno. 

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (semifinale, terzo posto)
  Roger Federer (semifinale, quarto posto)

  David Ferrer (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Mubadala World Tennis Championship 2012